East Steuben ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Steuben (Maine), im Washington County
 East Steuben (New York), im Oneida County